Palaeogale (Палаеогале — „древна ласица”) је изумрли род мачколиких звијери из изумрле породице Palaeogalidae који је у периоду од касног Еоцена до раног Миоцена настањивао подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчке ријечи палеос (), која значи древанили прастар
 и старогрчке ријечи гале (стгрч. -{γαλῆ}-), која значи ласица.

Опис 
Врсте из рода Palaeogale по свом изгледу сличиле на представнике породице куне. Врста Palaeogale sectoria је у просјеку тежила мање од 1 kg, и највјероватније је била семифосоријалан организам Врсте Palaeogale sanguinarius и Palaeogale dorothiae су биле највеће врсте из овог рода, и врста Palaeogale sanguinarius је била већа од врсте Palaeogale dorothiae.

Еволуција 
Најранији представници овог изумрлог рода су се појавили на подручју данашње Монголије, одакле су се проширила на подручје Европе и Сјеверне Америке.

Систематика

Историја класификације 
Од самог открића, положај рода Palaeogale унутар реда звијери је био непознат, те је дуго био означен као Incertae sedis група. Једно вријеме, овај род је заједно са породицом Viverravidae био уврштавани унутар натпородице Viverravoidea. Након истраживања из 2015. године, род Palaeogale препознати као примитивни преставник подреда мачколики звијери, и заједно са родом Cryptailurus уврштен у породицу Palaeogalidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Palaeogale.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Palaeogalidae

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Carnivores from the Lower Miocene of the Mainz Basin
 Description of an Earliest Orellan Fauna from Badlands National Park, Interior, South Dakota and Implications for the Stratigraphic Position of the Bloom Basin Limestone Bed

Palaeogalidae
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Северне Америке